Termin  ima više značenja.

 Tiazolna tautomeraza, enzim
 Teni (grad), grad u Indiji